Ahnert puede referirse a:
 Alfredo Ahnert (García) (pl)
 Eva Ahnert-Rohlfs (1912 – 1954), una astrónoma alemana
 Heinrich-Wilhelm Ahnert (* 1915, Ziegelheim) (pt)
 Horst Ahnert (1909 – 1945)
 Paul Oswald Ahnert (1897 – 1989), un astrónomo alemán
 (3181) Ahnert, un asteroide del cinturón principal.